Izotopii bromului sunt reprezentați în tabelul următor:

Bibliografie
 V. Vasilescu (coordonator) Biofizică medicală, EDP 1977 anexa 8, p 309-315
 http://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_bromine

Referințe

Brom